11-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи проходил с 13 по 16 июля 2017 года на стадионе имени Здзислава Кшишковяка в Быдгоще (Польша). К соревнованиям, согласно правилам, были допущены спортсмены 1995—1997 годов рождения.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 1059 легкоатлетов из 47 стран Европы (565 мужчин и 494 женщины).

В турнире не участвовала сборная России, отстранённая от международных соревнований с ноября 2015 года из-за допингового скандала. Специальное разрешение от Европейской легкоатлетической ассоциации на участие в турнире получили только две российских легкоатлетки, которые вышли на старт в качестве нейтральных спортсменов. Кристина Сивкова заняла шестое место в беге на 100 метров, а Клавдия Афанасьева стала чемпионкой в ходьбе на 20 км.

Две золотые медали на чемпионате завоевала представительница Турции кенийского происхождения Ясемин Джан, выигравшая дистанции 5000 и 10 000 метров с рекордами чемпионатов. Двукратным призёром соревнований в индивидуальных дисциплинах стал норвежец Карстен Вархольм, к серебру в беге на 400 метров добавивший уверенную победу на 400 метров с барьерами.

Олимпийская чемпионка 2016 года Сара Колак в Быдгоще также стала победительницей в метании копья.

Результаты 
Сокращения: EUR — рекорд Европы среди молодёжи | NR — национальный рекорд | NUR — национальный рекорд среди молодёжи | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 30 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июль 2017 года
Спорт в Польше в 2017 году
Чемпионаты Европы в Польше
Международные спортивные соревнования в Быдгоще
лёгкая атлетика молодёжный
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше